«Страйк» (, в США и Канаде — ) — британский детективный телесериал компании BBC, экранизация серии романов Джоан Роулинг о частном детективе Корморане Страйке. Сериал экранизирует каждую новую книгу цикла по мере их выхода — на данный момент сняты экранизации пяти книг: «Зов кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла», «Смертельная белизна» и «Дурная кровь».

Первые пять эпизодов, основанные на первых двух книгах, выходили с 27 августа по 17 сентября 2017 года. Ещё два эпизода, основанные на третьей книге, выходили с 25 февраля по 4 марта 2018 года. Показ четвёртого сезона, основанного на четвёртой книге «Смертельная белизна», состоялся в период с 30 августа по 13 сентября 2020 года. Выход 5 сезона по роману «Дурная кровь» состоялся  в период с 11 по 19 декабря 2022 года. Сьюзен Талли и Том Эдж, работавшие над «Смертельной белизной», вернулись в качестве режиссёра и сценариста, соответственно.

Сюжет 

Ветеран войны Корморан Страйк, потерявший в бою ногу, становится частным детективом. Он работает в маленьком офисе на Денмарк-стрит в Лондоне. Несмотря на свои психологические и физические проблемы, полученные на полях сражений, он старается вести обычную повседневную жизнь — и ему удаётся раскрывать самые запутанные дела. Робин Эллакотт начинает работать его временным секретарём, но впоследствии становится надёжным напарником и помощницей в расследованиях — это не нравится её жениху Мэттью, который видит в Корморане своего соперника.

В первом сезоне детективы изучают обстоятельства гибели юной супермодели Лулу Лэндри, по версии полиции — совершившей самоубийство. В продолжении истории жена скандально известного писателя Оуэна Куайна нанимает Страйка и Робин для поиска её пропавшего мужа — вскоре Корморан находит изуродованное тело автора, погибшего при тех же обстоятельствах, что и его персонаж в рукописи новой книги «Шелкопряд», порочащей коллег и близких Куайна. В третьей части истории кто-то из прошлого Корморана пытается подставить его, сделав главным подозреваемым в убийстве девочки-подростка. 

Четвёртый сезон начинается с того, что министр Джаспер Чизуэлл просит Корморана помочь ему избавиться от шантажиста, а странный юноша по имени Билли появляется в офисе детективов, утверждая, что в детстве стал свидетелем убийства маленькой девочки. В этом преступлении были замешены дети министра, а также старший брат Билли. 

Пятая часть сериала сконцентрирована на расследовании событий далёкого прошлого — женщина обращается к Страйку с просьбой выяснить, при каких обстоятельствах 40 лет назад пропала без вести её мать. Вместе с тем, Страйк переживает семейную трагедию, пока близкий ему человек медленно умирает от рака. Робин начинает новую самостоятельную жизнь, согласовывая условия развода с Мэттью.

В ролях

Основной состав 
 Том Бёрк — Корморан Страйк
 Холлидей Грейнджер — Робин Эллакотт

Второстепенный состав 

Персонажи, которые появляются в нескольких частях сериала:

 Керр Логан — Мэтью Канлифф
 Бен Кромптон — Штырь
 Наташа О’Кифф — Шарлотта Кэмпбелл (Росс)
 Джек Гринлис — Сэм Барклай
 Кристина Коул — Иззи Чизуэлл
 Рут Шин — Пэт Чонси
 Киерстон Уоринг — Леда Страйк
 Сара Суини — Люси
 Киллиан Скотт — Эрик Уордл
 Антониа Кинлэй — Сара Шедлок
 Николас Агню — Том Тарви
 Саргон Йелда — Ричард Энстис
 Энн Акинджарин — Ванесса Иквински
 Кэйтлин Иннес Эдвардс — Илса
 Сьюзанн Барден — Линда Эллакотт
 Пол Баттерворт — Майкл Эллакотт
 Джои Джонси — Мартин Эллакотт

Приглашённые актёры

Эпизоды 

Эпизоды выходили четырьмя блоками (): в первый вошли эпизоды-экранизации первой и второй книги, далее каждом блоку соответствовала одна книга.

Зов кукушки

Шелкопряд

На службе зла

Смертельная белизна

Дурная кровь

Производство

Ранний этап 

10 декабря 2014 года кинокомпания «Brontё Film & Television» объявила о начале работы над экранизацией цикла романов «Корморан Страйк» Джоан Роулинг при непосредственном участии писательницы, которая уже работала с компанией над адаптацией своего романа «Случайная вакансия». Глава «BBC Television» Дэнни Коэн назвал этот проект «телевизионной сенсацией мирового масштаба».

Кастинг 

8 сентября 2016 было объявлено, что роль Корморана Страйка в сериале исполнит британский актёр Том Бёрк. 4 ноября 2016 года к актёрскому составу сериала присоединилась Холлидей Грейнджер, ей досталась роль секретарши Страйка — Робин Эллакотт.

Съёмки 
Съёмки эпизодов по первым трём книгам проводились без перерыва, причём сцены снимали не в хронологическом порядке. 3 ноября 2016 года случилась читка сценария «Зова кукушки» в присутствии Джоан Роулинг, а меньше чем через две недели — 14 ноября начались сами съёмки. Как и написано в книге, офис Корморана расположен на Дэнмарк-Стрит — съёмки проходили на настоящей одноименной лондонской улице, в качестве убежища детективов был выбран дом № 6, где расположен также магазин гитар «No Tom Guitars». В качестве бара «Тоттенхэм» выступил паб «The Duke Of York» в Лондоне. Любительские фото массовки, жителей города, а также членов съёмочной группы публиковались в социальных сетях на всём протяжении съёмок. Агент Роулинг и исполнительный продюсер Нил Блэйр снялся в одном из эпизодов сериала вместе со своим сыном — мужчина опубликовал фото на своей странице в «Твиттере». К середине января 2017 года основные съёмки «Зова кукушки» были завершены. Съёмки сцен из остальных романов продлились до весны — 17 апреля 2017 года стал последним съёмочным днём.

Съёмки «Смертельной белизны» стартовали 16 сентября 2019 (через 10 дней после читки сценария) и завершились 6 декабря того же года — этот сезон стал самым длинным по количеству эпизодов на одну книгу, было отснято материала на 4 серии. Исполнительный продюсер Рут Кинли-Леттс рассказала в интервью «Radio Times», что съёмки шоу проходили в 50 локациях в Лондоне и за его пределами — на площади Сохо, на Денмарк Стрит, на Пэлл-Мэлл, в Вестминстерском дворце и т. д.. Медовый месяц Робин и Мэттью снимали на острове Маврикий. Картину «Mare Mourning», оказавшуюся в центре сюжета сериала, написал художник Дезмонд МакМаон () в подражании Джорджу Стаббсу специально для съёмок шоу.

Музыка 

Музыку к сериалу написал композитор Эйдриан Джонстон (). Главную тему из заставки сериала исполнила певица Бэт Роули () — песню «I Walk Beside You» написали Джонстон и Криспин Лэттс (). По состоянию на июнь 2022 года, релиз студийной версии песни так и не состоялся; альбом с инструментальной музыкой из сериала также не выпускался.

Также в шоу использовано несколько известных композиций:

 Песня, написанная для Лулу Лэндри в «Зове кукушки», называется «Tempted». Её исполнил рэпер Jazz Cartier, сыгравший в сериале музыканта Диби Макка. Закрывает сезон композиция «Ooh La La» в исполнении Faces.

 В финальной сцене «Шелкопряда» звучит песня «Yesterdays To Come» из репертуара группы The Shortwave Set.

 В адаптации романа «На службе зла» использованы песни группы Blue Öyster Cult: «Career Of Evil» (в честь этой песни названа книга), «Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)» и «(Don’t Fear) The Reaper».

 В «Смертельной белизне» в сцене на свадебном приёме Робин и Мэттью играет хит 2001 года «Wherever You Will Go» из репертуара группы The Calling, песня также упоминается в книге. Песня «Somebody That I Used To Know» из репертуара Gotye звучит в доме Робин и Мэттью во время вечеринки. Робин в парике и гриме идёт по Лондону под песню «Palaces Of Montezuma» группы Grinderman. В финале сезона играет «Sonnet» группы The Verve.

 В сцене в ночном клубе с участием Марго и других официанток в премьерном эпизоде «Дурной крови» звучит песня «Louie Louie» из репертуара группы The Kingsmen.

Релиз

Премьера 

Впервые в эфир «BBC One» сериал вышел 27 августа 2017 вскоре после премьера в «Британском институте кино» 10 августа 2017, где присутствовали актёры и создатели сериала, ответившие на вопросы СМИ. Для широкой аудитории в Великобритании сериал транслировал канал «BBC One». Первые пять эпизодов по мотивам «Зова кукушки» и «Шелкопряда» выходили в эфир с 27 августа по 17 сентября 2017 года. Премьерный показл «На службе зла» проходил 28 февраля и 4 марта 2018 года. Эпизоды по мотивам «Смертельной белизны» выходили 30 и 31 августа, 6 и 13 сентября. Эпизоды «Дурной крови» транслировали 11, 18 и 19 декабря 2023 года. Также сериал доступен на цифровой платформе «BBC iPlayer» — все серии «Дурной крови» были доступны на портале в день премьеры первого эпизода на «BBC One».

В США премьера шоу состоялась 1 июня 2018 года на сервисе «Cinemax», а в Канаде — на сервисе «HBO Canada» под названием «C. B. Strike» — новые эпизоды выходили по пятницам. 20 января 2021 года в США на портале «HBO Max» состоялась премьера «Смертельной белизны», а также появились ранее вышедшие эпизоды. 6 февраля 2023 года на «HBO Max» состоялась премьера «Друной крови».

В России все эпизоды сериала «Страйк» доступны на сервисе «Амедиатека». «Смертельная белизна» также вышла на сервисе 21 января 2021 года.

Награды 

2018 год

 National Film & Television Awards: «Лучшая драма на телевидении» (победа за Зов кукушки)
 National Television Awards: «Лучший актёр в драматическом сериале» (номинация Тома Бёрка за На службе зла)
 National Television Awards: «Лучший актёр в драматическом сериале» (номинация Холлидэй Грейнджер за На службе зла)
 National Television Awards: «Лучшая драма» (номинация за На службе зла)

Критика 

«Зов кукушки» получил, в основном, положительные отзывы критиков. На сайте «Rotten Tomatoes» у сезона 87 % «свежести» на основе 17 обзоров, средняя оценка — 6.6 из 10. Общий комментарий: «Телевизионная адаптация книги вышла увлекательным детективом, который свято следует за первоисточником и жанровым тропам». Морган Джеффри из «Digital Spy» оценил игру Бёрка и Грейнджер в первом эпизоде, назвав игру актёра «откровением».

«Шелкопряд» также получил хорошие отзывы — большинство критиков были единогласны в высокой оценке игры Бёрка и Грейнджер. Как бы там ни было, многие раскритиковали решение показать сцену самоубийства на экране во «Всемирный день предотвращения самоубийств», отметив, что это «было бесчувственно».

«На службе зла» получил 88 % «свежести» на «Rotten Tomatoes» на основе 8 обзоров со средней оценкой 7 из 10.

«Смертельная белизна» получила 73 % «свежести» на «Rotten Tomatoes» на основе 11 обзоров со средней оценкой 5.6 из 10.

Выход на видео 

Адаптации первых трёх книг издавались в Великобритании на DVD: «Зов кукушки» — 27 ноября 2017, «Шелкопряд» — 19 февраля 2018., «На службе у зла» — 16 апреля 2018. Также 16 апреля вышло коллекционное издание первых трёх частей сериала. 23 ноября 2020 вышла четвёртая часть — «Смертельная белизна».

Продвижение книг 

Вскоре после выхода сериала в разных странах мира (в том числе и в России) были переизданы романы серии с так называемой «кинообложкой» — с портретами Тома Бёрка и Холлидэй Грейнджер в образах Корморана и Робин.

Аудио-книгу по роману «Смертельная белизна» читает актёр Роберт Гленистер — в экранизации он сыграл Джаспера Чизуэлла.

Примечания 

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2017 году
Экранизации произведений Джоан Роулинг
Детективные телесериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си